Die All England 2020 im Badminton fanden vom 11. bis zum 15. März 2020 in Birmingham statt. Sie waren die 110. Auflage dieser Veranstaltung.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
 Chou Tien-chen (Finale)
 Viktor Axelsen (Champion)
 Chen Long (Viertelfinale)
 Anthony Ginting (1. Runde)
 Anders Antonsen (Halbfinale)
 Jonatan Christie (1. Runde)
 Shi Yuqi (Viertelfinale)
 Ng Ka Long (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Chen Yufei (Finale)
 Tai Tzu-ying (Champion)
 Akane Yamaguchi (Viertelfinale)
 Nozomi Okuhara (Halbfinale)
 Ratchanok Intanon (Viertelfinale)
 P. V. Sindhu (Viertelfinale)
 He Bingjiao (2. Runde)
 Carolina Marín (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Final)
 Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Viertelfinale)
 Li Junhui / Liu Yuchen (2. Runde)
 Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (2. Runde)
 Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (2. Runde)
 Hiroyuki Endō / Yuta Watanabe (Champions)
 Lee Yang / Wang Chi-lin (Halbfinale)
 Aaron Chia / Soh Wooi Yik (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 

 Chen Qingchen / Jia Yifan (Viertelfinale)
 Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Viertelfinale)
 Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Champions)
 Lee So-hee / Shin Seung-chan (Halbfinale)
 Kim So-young / Kong Hee-yong (Viertelfinale)
 Du Yue / Li Yinhui (Final)
 Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Halbfinale)
 Greysia Polii / Apriyani Rahayu (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Zheng Siwei / Huang Yaqiong (2. Runde)
 Wang Yilu / Huang Dongping (Viertelfinale)
 Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Finale)
 Yuta Watanabe / Arisa Higashino (2. Runde)
 Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti (Champions)
 Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (Halbfinale)
 Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (1. Runde)
 Hafiz Faizal / Gloria Emanuelle Widjaja (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 Turnier-Link

Badminton 2020
2020
Badmintonwettbewerb in Birmingham